Харьковка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Харьковка — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Харьковка — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Харьковка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Харьковка — село в Аулиекольском районе Костанайской области.
 Харьковка — село в Актогайском районе Павлодарской области.

Россия 
 Харьковка — село в Кулундинском районе Алтайского края, упразднено в 1985 году.
 Харьковка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Харьковка — бывшая деревня в Архангельском районе Башкортостана, исключённая из учётных данных в 1986 году.
 Харьковка — село в Старополтавском районе Волгоградской области.
 Харьковка — деревня в Дзержинском районе Красноярского края.
 Харьковка — посёлок в Сузунском районе Новосибирской области.
 Харьковка — посёлок в Акбулакском районе Оренбургской области.
 Харьковка — хутор в Каменском районе Ростовской области.

Украина 
 Харьковка — село в Глуховском районе Сумской области.
 Харьковка — село в Маньковском районе Черкасской области.

Река 
 Харьковка — река в Калужской области России, приток Вороны.
 Харьковка — река в Алтайском крае России, приток Корболихи.

См. также 
 Харьков (значения)
 Харьково
 Харьковская
 Харьковский
 Харьковское
 Новохарьковка